Valença peut désigner :

Brésil 
Valença, municipalité située dans l'État de Bahia ;
Valença, municipalité située dans l'État de Rio de Janeiro ;
Valença do Piauí, municipalité située dans l'État du Piauí ;

Portugal 

Valença, ville et municipalité située dans le district de Viana do Castelo ;
Valença, paroisse civile qui a donné son nom à la municipalité ci-dessus ;
Valença do Douro, paroisse civile de la municipalité de Tabuaço, située dans le district de Viseu.

Voir aussi